Grua pode se referir:
à fêmea do grou;
a um guindaste.
a uma cidade norueguesa, Grua (Noruega)

Ver também
 Grue (desambiguação)

Desambiguação